

Patronyme 
 Neil Kilkenny, footballeur australien (1985-).

Sport 
 Kilkenny GAA, sélection sportive irlandaise

Toponyme

États-Unis 
 Kilkenny, une ville dans le Minnesota.

Irlande 
 Kilkenny, ville médiévale ;
 Kilkenny, comté de la République d’Irlande, située dans la province du Leinster ;
 Kilkenny, ancienne circonscription du Dáil, la chambre basse du parlement irlandais.

Bière 
 Kilkenny est le nom de la bière Smithwick's à l'exportation, car elle est brassée dans la ville de Kilkenny.

Autres 
 Kilkenny (cheval), plusieurs chevaux irlandais portant ce nom, dont :
 Kilkenny né en 1957 ;
 Kilkenny né en 2012.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme